Бум!:
 Бум! — кинофильм Джозефа Лоузи, 1968 года.
 Бум! — кузнецкий театр-студия.